Птицефабрика — многозначный термин:

 Птицефабрика — предприятие по производству продуктов птицеводства на промышленной основе.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Птицефабрика — посёлок в Кобринском районе Брестской области.

Россия 
 Птицефабрика — посёлок в составе города Нальчика Кабардино-Балкарии.
 Птицефабрика — посёлок в Нолинском районе Кировской области.
 Птицефабрика — посёлок в составе города Омска Омской области.
 Птицефабрика — посёлок в составе города Казани Татарстана.
 Птицефабрика — микрорайон на юго-востоке Петрозаводска.

См. также

Населённые пункты 
 Посёлок Птицефабрики — посёлок в Талдомском районе Московской области.
 Посёлок Птицетоварной фермы — посёлок в Боготольском районе Красноярского края.
 Шаумянская птицефабрика — село в Армавирской области Армении.

Птицеводческие предприятия 
 Окская птицефабрика
 Птицефабрика «Колмогоровский бройлер»
 Птицефабрика «Северная»
 Птицефабрика Челябинская
 Синявинская птицефабрика
 Снежка (птицефабрика)
 Шумихинская птицефабрика
 Яготинская птицефабрика